Miejscowości w Polsce:
 Gniewczyna Tryniecka
 Gniewczyna Łańcucka
Stacja kolejowa:
 Gniewczyna – przystanek kolejowy we wsi Gniewczyna Łańcucka